Медина-Сидония — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кадис, в составе автономного сообщества Андалусия.
 (579) Сидония — астероид главного пояса, который относится к спектральному классу S.
 Сидония Богемская — герцогиня Саксонии, супруга герцога Альбрехта Смелого.
 Сидония Саксонская — принцесса из альбертинской линии Веттинов, дочь Генриха V, герцога Саксонии, и Катарины Мекленбургской.
 Сидония (Кидония) — регион в северном полушарии Марса, содержащий ряд столовых гор (то есть холмов с плоским верхом и крутыми склонами) и пресловутое «Лицо на Марсе». Назван в честь одноименного древнегреческого полиса Cydonia. В ряде популярных публикаций, в основном, переведённых с английского языка, часто именуется «Сидония», хотя более верное название будет «Кидония».